

Клопот — село в гміні Іновроцлав Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Клопот — село в гміні Цибінка Слубицького повіту Любуського воєводства